Андре́й Никола́ев:
 Николаев, Андрей Александрович (род. 1982) — российский футболист.
 Николаев, Андрей Анатольевич (1972—2015) — украинский хоккеист.
 Николаев, Андрей Вадимович (род. 1992) — российский пловец.
 Николаев, Андрей Евгеньевич (1958—2006) — российский писатель-фантаст.
 Николаев, Андрей Иванович (род. 1949) — советский и российский военачальник.
 Николаев, Андрей Михайлович (1858—1926) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Николаев, Андрей Николаевич (род. 1938) — клоун.
 Николаев, Андрей Семёнович (1902—1942) — член Военного совета Калининского военного округа, корпусной комиссар.
 Николаев, Андрей Сергеевич (род. 1976) — российский футболист. Примечания